Nevola: fiume nelle Marche
 Cartellate: dolce pugliese
 Nevola: dolce tipico di Ortona